Никола́й Никола́евич Крыло́в:
 Крылов, Николай Николаевич (1918—1980) — Герой Советского Союза, сержант.
 Крылов, Николай Николаевич (1922—1985) — Герой Советского Союза, красноармеец.